Вінниччина:
 Вінниччина — Вінницька область;
 Вінниччина (газета);
 Вінниччина (телеканал)